Waldruh ist der Name folgender Orte:

 Waldruh (Mauern), Ortsteil der Gemeinde Mauern, Landkreis Freising, Bayern
 Waldruh, bis 1938 Wygodda, Dorf im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Wygoda (Purda) in der Gmina Purda, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Waldruh, bis 1936 Tschöplau, Dorf im Kreis Freystadt in Niederschlesien, Schlesien, seit 1945: Ciepielów (Nowa Sól) in der Gmina Nowa Sól, Powiat Nowosolski, Woiwodschaft Lebus, Polen

Siehe auch:
 Waldesruh